« Flappers » est le nom donné aux États-Unis aux jeunes femmes garçonnes du début des années 1920, portant jupe ou robe courte laissant apparaître le genou, aux cheveux courts ou coupés au carré.

S'appliquant à briser tous les canons de beauté et codes sociaux américains, la flapper est avant tout rebelle et avant-gardiste : elle fume, boit et fréquente volontiers des garçons, dans une société américaine qui, au sortir de la Première Guerre mondiale, a opté pour la prohibition.

L'actrice Colleen Moore lancera la mode et sera, selon le public américain, l'incarnation éternelle de la flapper pour son interprétation dans le film Flaming Youth de John Francis Dillon, sorti en 1923. F. Scott Fitzgerald, l'écrivain emblématique des années folles, décrit le premier dès 1920, dans son essai Flappers and Philosophers, le nouveau phénomène social américain que représentent les Flappers. Plus tard, le monde du cinéma encore, à travers les rôles de l'actrice Louise Brooks, puis le monde du cabaret, avec Joséphine Baker, et celui de la bande dessinée, avec Betty Boop, populariseront le modèle de cette coupe de cheveux.

Littérature 
 Dans le troisième voyage de Gulliver, par Jonathan Swift les Flappers (parfois traduits en français par « valets frappeurs ») sont les serviteurs des savants de l'Île volante de Laputa qu'ils assistent dans leurs tâches de tous les jours et qu'ils tirent de leurs rêveries en claquant des mains devant eux.
 , est une collection de huit histoires de l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald, publiée en 1920.
 The Flapper était un magazine féminin américain publié en 1922.

Théâtre 
 Flappers est le titre d'un texte de théâtre de Renaud Borderie, paru en 2013 chez L'Ire des Marges. Ce texte est inspiré par la passion amoureuse (et ravageuse) entre l'écrivain Francis Scott Fitzgerald et son épouse Zelda.

Cinéma 
 The Flapper est un film muet américain réalisé par Alan Crosland, scénario de Frances Marion, sorti en 1920 ;
 The Country Flapper est un film muet américain réalisé par F. Richard Jones, scénario de Harry Carr et de Joseph Farnham, sorti le  ;
  est une comédie américaine réalisée par l'Écossais Stuart Paton, écrite par la scénariste américaine , sortie le  ;
 The Painted Flapper est un film muet américain réalisé par John Gorman, scénario d'Alan Pearl, sorti le .
 The Perfect Flapper est un film muet américain réalisé par John Francis Dillon avec Colleen Moore, sorti en 1924.

Références

Voir aussi